Shahumyan, Shahumian  o Shaumyan possono riferirsi a:

Stepan Shahumyan, commissario bolscevico
Sebastian Shaumyan, linguista armeno

Shahumian, area contesa del Caucaso
Shahumyan, comune armeno della provincia di Ararat
Shahumyan, comune armeno della provincia di Armavir
Shahumyan, comune armeno della provincia di Lori
Shahumyan, comune armeno della provincia di Erevan